Басопа има више значења:

 Басопа (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Басопа, Сан Алфонсо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику